Gabussi ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Cesare Gabussi (* um 1555–1611), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Giuseppe Gabussi (1791–1862), italienischer Anwalt und Publizist